Абалоните (Haliotis) са род соленоводни морски охлюви, който е монотипен за семейство Абалонови (Haliotidae).

Представителите са разпространени от Атлантическото крайбрежие на САЩ до Тихоокеанското крайбрежие на Австралия и Нова Зеландия. Предпочитат студени води.

Черупката е с неясна спирала и се отваря широко. Близо до единия ръб се намират дихателни отвори. От вътрешната страна черупката е с добре изразена иризация. Размерите на видовете варират в големи граници.

Някои от видовете са обект на промишлено отглеждане. Гъстотата на отглеждането им е и причина охлювите да страдат от различни заболявания.

Видове 

Видовете от род Haliotis са както следва:

 Haliotis alfredensis Reeve, 1846
 Haliotis asinina Linnaeus, 1758
 Haliotis australis Gmelin, 1791
 Haliotis brazieri Angas, 1869
 Haliotis brazieri f. hargravesi (Cox, 1869)
 Haliotis clathrata Reeve, 1846
 Haliotis coccoradiata Reeve, 1846
 Haliotis corrugata Wood, 1828
 Haliotis cracherodii Leach, 1814
 Haliotis cracherodii californiensis
 Haliotis cracherodii cracherodii
 Haliotis cyclobates Péron, 1816
 Haliotis dalli Henderson, 1915
 Haliotis dalli dalli Henderson, 1915
 Haliotis dalli roberti McLean, 1970
 Haliotis discus Reeve, 1846
 Haliotis discus discus Reeve, 1846
 Haliotis discus hannai Ino, 1953
 Haliotis dissona (Iredale, 1929)
 Haliotis diversicolor
 Haliotis diversicolor diversicolor Reeve, 1846
 Haliotis diversicolor squamata Reeve, 1846
 Haliotis diversicolor supertexta
 Haliotis dringii Reeve, 1846
 Haliotis drogini Owen & Reitz, 2012
 Haliotis elegans Philippi, 1844
 Haliotis exigua Dunker, R.W., 1877
 Haliotis fatui Geiger, 1999
 Haliotis fulgens
 Haliotis gigantea Gmelin, 1791
 Haliotis glabra Gmelin, 1791
 Haliotis iris Gmelin, 1791
 Haliotis jacnensis Reeve, 1846
 Haliotis kamtschatkana
 Haliotis kamtschatkana assimilis Dall, 1878
 Haliotis kamtschatkana kamtschatkana Jonas, 1845
 Haliotis laevigata Donovan, 1808
 Haliotis madaka (Habe, 1977)
 Haliotis mariae Wood, 1828
 Haliotis marfaloni
 Haliotis marmorata Linnaeus, 1758
 Haliotis melculus (Iredale, 1927)
 Haliotis midae Linnaeus, 1758
 Haliotis mykonosensis Owen, Hanavan & Hall, 2001
 Haliotis ovina Gmelin, 1791
 Haliotis parva Linnaeus, 1758
 Haliotis planata
 Haliotis pourtalesii Dall, 1881
 Haliotis pourtalesii aurantium Simone, 1998
 Haliotis pourtalesii pourtalesii Dall, 1881
 Haliotis pulcherrima Gmelin, 1791
 Haliotis pustulata Reeve, 1846
 Haliotis queketti E.A. Smith, 1910
 Haliotis roei Gray, 1826
 Haliotis rubiginosa Reeve, 1846
 Haliotis rubra Leach, 1814
 Haliotis rufescens Swainson, 1822
 Haliotis rugosa Lamarck, 1822
 Haliotis scalaris (Leach, 1814)
 Haliotis semiplicata Menke, 1843
 Haliotis sorenseni Batsch, 1940
 Haliotis spadicea Donovan, 1808
 Haliotis squamosa Gray, 1826
 Haliotis stomatiaeformis Reeve, 1846
 Haliotis supertexta Lischke, 1870
 Haliotis thailandis Dekker & Pakamanthin, 2001
 Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758
 Haliotis unilateralis Lamarck, 1822
 Haliotis varia Linnaeus, 1758
 Haliotis varia f. dohrniana Dunker, 1863
 Haliotis varia f. planata G.B. Sowerby II, 1882
 Haliotis virginea Gmelin, 1791
 Haliotis walallensis Stearns, 1899

Източници 
Haliotidae

Vetigastropoda